Alpe Adria ligu u vaterpolu (AAWL) za sezonu 2014./15. je igralo četrnaest klubova iz Hrvatske, Italije i Slovenije. Ligaški dio je igran turnirski (ukupno 13 kola), te potom završni turnir. Pobjednik lige je postala Stara Sava iz Zagreba.

Sudionici 
  Albamaris - Biograd na Moru
  Garestin - Varaždin
  Vrsar - Vrsar
  Kolpomorto - Zadar
  Nedjeljom U9 - Zagreb
  Stara Sava - Zagreb
  RN Verona - Verona
  WP Trieste - Trst
  Posejdon - Celje
  Žusterna - Koper
  Kranj 75 - Kranj
  Ljubljana - Ljubljana
  Mrož - Ljubljana
  Gorica - Nova Gorica

Ljestvica i rezultati

Ljestvica 
 - plasirali se na Final Six (Play-off A) 
 - plasirali se u Play-off B

Završni turnir 
Igran u Goriciji 16. svibnja 2015.

Play-off B

Final-Six (Play-off A)

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice  
 službene stranice

Izvori  
 
 AAWL 2014./15., poredak nakon ligaškog dijela, pristupljeno 13. studenog 2015.
 AAWL 2014./15., završni turnir u Goriciji - rezultati, pristupljeno 13. studenog 2015.
 AAWL 2014./15., završni turnir - raspored utakmica, pristupljeno 13. studenog 2015.
  

 2014./15.